Hook puede hacer referencia a:

 Hook (1991), una película de Steven Spielberg sobre Peter Pan.
 Hook (Pembrokeshire), Gales
 Hook, un cabo en Irlanda.
 Hook, abreviatura empleada para indicar a William Jackson Hooker como autoridad en la descripción y clasificación científica de los vegetales.
 John Turley «Hook» Dillon (1924-2004), un jugador de baloncesto estadounidense.
 Peter Hook (1956), un bajista inglés, cofundador de las bandas Joy Division y New Order.
 Richard Hook Richens (1919-1984), un botánico inglés.
 Un hook, un  motivo musical.

Inglaterra:
 Hook (Cambridgeshire)
 Hook (Devon)
 Hook (Fareham), Hampshire
 Hook, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Hampshire.
 Hook (Londres)
 Hook (Wiltshire)
 Hook, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Yorkshire del Este.